Макаэ (порт. Macaé) — многозначный термин.

 Макаэ — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро. 
 Макаэ (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро. 
 Макаэ (футбольный клуб) — бразильский футбольный клуб из города Макаэ, штат Рио-де-Жанейро.